«Latvju raksti. Brīvā Latvija» (в переводе — Латышские статьи. Свободная Латвия) — периодическое издание на латышском языке, нелегально выпускавшееся в Латвии в годы немецкой оккупации. Издателем и главным редактором, как и автором большинства статей, был лидер «Перконкруста» Густавс Целминьш.

Издание выходило с лета 1943 по март 1944 года. Всего было выпущено 13 номеров (первые четыре номера вышли под названием «Vēstījums» («Послание»). Первый номер в количестве 20-30 экземпляров изготовил собственноручно сам Густавс.

Содержание номеров главным образом делились на разделы:
1. Внешняя политика и военные события.
2. Внутренняя политика.
3. Практические вопросы.

В связи с арестом Целминьша в марте 1944 года выпуск «Latvju raksti Brīvā Latvija» был прекращён.

Литература 
 Biezais, H. Gustava Celmiņa Pērkonkrusts dokumentu gaismā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1992. 3, 44.-47.lpp.
 Neiburgs, U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2000. 54.sēj. 1/2, 43.-58.lpp.

Ссылки 
 Brīvā Latvija. Latvju raksti, Historia.lv
 Pretošanās kustības nelegālā prese nacistu okupētajā Latvijā, 1941—1944

История Латвии
Газеты Латвии
Движение Сопротивления в Латвии